Те́йлор Куи́н Ко́ул (, род. 29 апреля 1984 года, Арлингтон (Техас), США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась в городе Арлингтон, штат Техас, США, дочь Деборы Куин и падчерица актёра Шона Кристиана, имеет единоутробного брата Кэмерона. Играла в школьной команде по волейболу, с командой олимпийских юниоров путешествовала по стране. Позднее, как модель, продолжила путешествия по Италии, Франции, Германии, Австралии и другим странам. Переехала жить в Нью-Йорк.

В пилотной серии «Вечного лета» участвовала в качестве приглашенного актёра, после прослушивания была утверждена в роли Эрики Сполдинг. Сыграла роль Сары Блэйк в эпизоде «Происхождение» сериала «Сверхъестественное» в статусе приглашённой звезды. Снималась в гостевой роли сериала «Числа» на канале CBS. Сыграла Бьянку Десмонд в эпизоде криминального сериала «C.S.I.: Место преступления». Снялась в комедийном короткометражном фильме «That Guy» Дэша Майхока, в спортивной драме «Все, что есть у тебя» Нима Барнетта.

Участвовала в съемках клипов рок-группы Papa Roach «Scars» и Райана Кабрера «True». Снималась в рекламе: зубной пасты «Crest», дезодоранта «Old Spice», сумочек фирмы «Dooney & Bourke».

Исполнила роль Эрики Кессен  в экшне «12 раундов» с Джоном Сина.

Снялась в музыкальном клипе Майера Хоторна The Walk.

Живёт в   Лос-Анджелесе. Играет в волейбол, занимается карате, учится сёрфингу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США